VN je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Vietnam.
 IATA oznaka za Vietnam Airlines
 kratica za Veliko nagrado, dirko znotraj prvenstva Formule 1.

Glej tudi 

Kratice